Ahmed Raïssouni (né en 1953), homme politique marocain.
 Mohamed ben Abdallah el-Raisuni (1871-1925), Raïssouni dans la graphie française, chef rebelle rifain.